Wire puede referirse a:

Música 
 Wire, banda británica de rock formada en 1976.
 Wire (álbum), séptimo álbum de la banda de rock cristiano, Third Day.

Informática y comunicaciones 
 1-Wire, protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas Semiconductor.
 Wire Swiss, empresa de software operada en Alemania.
 Wire (software), aplicación de mensajería y llamadas en Internet.

Otros casos 
 The Wire, serie de televisión estadounidense ambientada en Baltimore, Maryland.
 WIRE, artefacto visual de la NASA.